Новодеревенский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новодеревенский сельсовет — в Липецком районе Липецкой области.
 Новодеревенский сельсовет — в Кочубеевском районе Ставропольского края.

 упразднённые и переименованные
 Новодеревенский сельсовет — в Богородском уезде Московской губернии. В 1923 переименован в Новский сельсовет.